Göran Högosta, švedski hokejist, * 15. april 1954, Äppelbo, Švedska.

Högosta je v švedski ligi branil za klube  IF Tunabro, Leksands IF, Västra Frölunda HC in Falu IF, dve sezoni pa tudi v ligi NHL za kluba New York Islanders in Quebec Nordiques. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj.

Pregled kariere

|-
| IF Tunabro
| Švedska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Tunabro
| Švedska liga
| 72/73
|
|
| 19
|
|
|
|
|
| .862
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Tunabro
| Švedska liga
| 73/74
|
|
| 27
|
|
|
|
|
| .835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
| 4
| 5
|
|
|
|
| 4.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF

| Švedska liga
| 74/75
|
|
| 29
|
|
|
|
|
| .880
|
| 5
| 5
|
|
|
|
| 2.96
| .909
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.27
| .865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 27
| 36
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .856
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 6
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 1
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
|
| 33
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.94
|
|
| 4
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.92
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Worth Texans
| CHL
| 77/78
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.84
| .873
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 77/78
|
| 23
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 77/78
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''3.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Worth Texans
| CHL
| 78/79
|
| 61
|
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.51
| .877
|
| 3
|
| 0
| 0
| 2
| 0
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 79/80
|
| 21
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 80/81
|
| 18
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.23
|
|
| 1
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6.00
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 81/82
|
|
| 28
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 82/83
|
| 34
| 36
| 0
| 0
| 0
| 8
| 4.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 83/84
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .862
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Falu IF
| Švedska liga
| 84/85
|
|
| 31
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 4
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IF Tunabro
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Fort Worth Texans
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Falu IF